

Prénom 
Kim est un prénom mixte signifiant or, selon la liste des prénoms vietnamiens et coréens. Il est très répandu en Asie du Sud-Est.

Il peut être aussi le diminutif de .

Nom de famille 
Kim () est le patronyme le plus répandu en Corée, porté par plus de 20 % de la population.

Chin Kim
 Kim Ae-ran, auteure sud-coréenne ;
 Kim Ah-joong, actrice sud-coréenne ;
 Kim Alang, patineuse de vitesse sud-coréenne ;
 Kim Am, astronome, astrologue, commandant militaire, maître du yin-yang et chaman de la fin du  ;
 Kim Barbara, laïque chrétienne, martyre, sainte ;
 Kim Boo-kyum (1958-), homme politique sud-coréen ;
 Kim Bub-min, archer sud-coréen ;
 Kim Chae-won, auteure sud-coréenne ;
 Kim Cheol-min, patineur de vitesse sud-coréen ;
 Kim Chi-won, écrivaine sud-coréenne ;
 Kim Chunsu, poète majeure sud-coréen ;
 Kim Dae-jung, homme d'État sud-coréen ;
 Kim Da-hyun, chanteuse et rappeuse sud-coréenne ;
 Kim Do-yeon, footballeuse sud-coréenne ;
 Kim Dong-hyuk, dit DK, chanteur sud-coréen ;
 Kim Eu-ro, coureur cycliste sud-coréen ;
 Kim Geun-ho, joueur de hockey sur glace sud-coréen ;
 Kim Go-eun, actrice sud-coréenne ;
 Kim Gu-yong, poète sud-coréen ;
 Kim Gyu-ri (1979-), actrice sud-coréenne ;
 Kim Hae-sook (1955-), actrice sud-coréenne ;
 Kim Han-bin, dit B.I, auteur-compositeur, rappeur, chanteur et danseur sud-coréen ;
 Kim Han-gil (1953-), homme politique et écrivain sud-coréen ; 
 Kim Hong-il, joueur de hockey sur glace sud-coréen ;
 Kim Hoon, écrivain, journaliste et critique sud-coréen ;
 Kim Hu-ran, poète sud-coréenne ;
 Kim Hye-ri, footballeuse sud-coréenne ;
 Kim Hyesoon, poète coréenne ;
 Kim Hyo-gon, escrimeur sud-coréen ;
 Kim Hyo-ju Agnès (1816-1839), martyre coréenne, sainte ;
 Kim Hyun-ki, sauteur à ski sud-coréen ;
 Kim Hyunseung, poète sud-coréen ;
 Kim Im-i Thérèse, laïque, martyre catholique en Corée, sainte ;
 Kim In (1943-2021), joueur de go professionnel sud-coréen ;
 Kim In-sook, écrivain sud-coréen ;
  ;
 Kim Ja-ok (1951-2014), actrice sud-coréenne ;
 Jennie Kim, chanteuse et rappeuse sud-coréenne ;
 Kim Ji-ha, poète et metteur en scène coréen ;
 Ji-Seon Kim, physicienne sud-coréenne ;
 Kim Ji-soo, dite Jisoo, chanteuse sud-coréenne ;
 Kim Ji-won, rappeur et chanteur sud-coréen ;
 Kim Ji-yeon, escrimeuse sud-coréenne ;
 Kim Jin-hwan, chanteur sud-coréen ;
 Kim Jong-dae, dit Chen, chanteur sud-coréen ;
 Kim Jong-hae, éditeur et poète sud-coréen ;
 Kim Jong-hyun, chanteur, danseur et parolier sud-coréen ;
 Kim Jong-in, chanteur et rappeur sud-coréen ;
 Kim Jong-pil, homme politique sud-coréen ;
 Kim Joo-young, écrivain sud-coréen ;
 Kim Juliette (1784-1839), laïque, martyre, sainte ;
 Kim Jun-ho, escrimeur sud-coréen ;
 Kim Jun-myeon, chanteur sud-coréen ;
 Kim Jung Gi (1975-2022), illustrateur et dessinateur de bande dessinée sud coréen ;
 Kim Jung-hwan, escrimeur sud-coréen ;
  ;
 Kim Ki-soo (1939-1997), boxeur sud-coréen ;
 Kim Ki-sung, joueur de hockey sur glace sud-coréen ;
 Kim Ki-taek, poète sud-coréen ;
 Kim Ki-young (1919-1998), scénariste et réalisateur sud-coréen ;
 Kim Kwang-kyu, traducteur et poète sud-coréen ;
 Kim Kwang-lim, poète sud-coréen ;
 Kim Kyung-ok, judokate sud-coréenne ;
 Kim Kyung-tae, joueur de hockey sur glace sud-coréen ;
 Kim Kyung-uk, écrivain sud-coréen ;
 Lia Kim, chorégraphe sud-coréenne;
 Kim Lucie (1769-1839), laïque, martyre, sainte ;
 Kim Nusia Lucie (1818-1839), laïque, martyre, sainte ;
 Kim Mi-jung, judokate sud-coréenne ;
 Kim Mi-na, escrimeuse sud-coréenne ;
 Kim Min-hee, actrice sud-coréenne ;
  ;
  ;
  ;
 Kim Min-seok, chanteur sud-coréen ;
 Kim Miwol, auteure sud-coréenne ;
 Kim MyungIn, écrivain sud-coréen ;
 
 Kim Namcheon, critique et auteur sud-coréen ;
 Kim Nam-gil, acteur, producteur, réalisateur et chanteur sud-coréen ;
 Kim Nam-jo, poétesse sud-coréenne ;
 Kim Nam-joon, rappeur et parolier sud-coréen ;
 Kim Namju, autrice sud-coréenne ;
 Kim Ok-cheol, coureur cycliste sud-coréen ;
 Kim Ok-vin, actrice sud-coréenne ;
 Kim Rose, martyre et sainte coréenne ;
 Kim Sa-in, poète sud-coréen ;
 Kim Seok-jin, chanteur et parolier sud-coréen ;
 Kim Seong-dong (1947-2022), écrivain sud-coréen ;
 Kim Seong-hwan (1932-2019), auteur de Manhwa, peintre et illustrateur coréen ;
 Kim Seong-jip, haltérophile sud-coréen ;
 Kim Seong-yeon, judokate sud-coréenne ;
 Kim Seung-hee, essayiste, poète et romancière sud-coréenne ;
 Kim Seungok, auteur et scénariste sud-coréen ;
 Kim So Yong (1968-), réalisatrice américaine ;
 Kim So-jung, chanteuse sud-coréen ;
 Kim Seong-kon, universitaire, critique littéraire et auteur sud-coréen ;
 Kim Soo-yong, réalisateur sud-coréen ; 
 Kim Soo-young, poète coréen ;
 Kim Su-an (2006-), actrice sud-coréenne ;
 Kim Su-ji (1998-), plongeuse sud-coréenne ;
 Kim Sun-woo, poète sud-coréenne ;
 Kim Swoo-geun (1931-1986), architecte sud-coréen ;
 Kim Tae-hyung, chanteur sud-coréen ;
 Kim Taegon André (1821-1846), premier prêtre coréen, martyre, saint ;
 Kim Tae-ri, actrice et mannequin sud-coréenne ;
 Kim Tae-seong (1979-), compositeur de film et de télévision sud-coréen ;
 Kim Takhwan, auteur et critique littéraire sud-coréen ;
 Kim Thérèse, laïque, martyre catholique de Corée, sainte ;
 Kim Tschang-Yeul (1929-2021), peintre sud-coréen ;
 Kim U-chang, écrivain, critique littéraire et professeur sud-coréen ;
 Kim Woo-choong (1936-2019), fondateur et ancien PDG du conglomérat industriel sud-coréen Daewoo ;
 Kim Won-il, écrivain sud-coréen ;
 Kim Wonu, écrivain sud-coréen ;
 Kim Yeon-i Juliane, laïque martyre coréenne, bienheureuse ;
 Kim Yeonsu, écrivain sud-coréen ;
 Kim Ye-rim, chanteuse et rappeuse sud-coréenne ;
 Kim Ye-won, chanteuse et rappeuse sud-coréenne ;
 Kim Yi-seol, écrivaine sud-coréenne ;
 Kim Yong-se (1960-), footballeur international sud-coréen ;
  ;
 Kim Yong-taik, poète sud-coréen ;
 Kim Yoon-ji (1988-), actrice et chanteuse américaine ;
 Kim Yoon-ji, gymnaste artistique sud-coréenne ;
 Kim Young-ha, écrivain sud-coréen ;
 
  ;
 Kim Yu-gyeom, chanteur, danseur et rappeur sud-coréen ;
 Kim Yuna, patineuse artistique sud-coréenne ;
 Kim Woo-bin, acteur et mannequin sud-coréen ;
 V. Narry Kim, biochimiste sud-coréenne ;

 Kim Il-sung (1912-1994), ancien dirigeant de la Corée du Nord ;
 Kim Jong-il (1941-2011), ancien dirigeant de la Corée du Nord ;
 Kim Jong-un (1984-), dirigeant actuel de la Corée du Nord ;
 Kim Kum-il (1987-), footballeur international nord-coréen ;
 Kim Rak-hui (1933-2013), femme politique nord-coréenne ;
 Kim Saryang (1914-1950), écrivain nippo-coréen ;
 Kim Seong-hye (1965-), femme politique nord-coréenne ;
 Kim Nung-O (fin des années 1960-), homme politique nord-coréen ;
 Kim Yong-Jin (1953-2016), homme politique nord-coréen ;
 Kim Yong-ju (1920-2021), politicien nord-coréen ;
 Kim Yong-jun (1983-), footballeur international puis entraîneur nord-coréen ;

Reste du monde
 Alex Kim (1979-), joueur de hockey sur glace américain ;
  ;
 Angie Kim (1969-), romancière américaine, auteure de roman policier ; 
 Anthony Kim (1985-), golfeur américain ;
 Chloe Kim (2000-), snowboardeuse américaine ;
 Daniel Dae Kim (1968-), acteur américain ;
  ;
 Jaegwon Kim (1934-2019), philosophe américain ;
 Kangmin Justin Kim (1988-), contre-ténor coréen-américain ;
 Kee Yoon Kim (1980-), humoriste française ;
 Kevin Kim (1978-), joueur de tennis américain ;
 Kim Chantou (2000-), coureur cycliste cambodgien ;
 Lil'Kim (1974-), rappeuse américaine ;
 Michael Kim (1993-), golfeur américain ;
 Nelli Kim (1957-), gymnaste soviétique ;
 Sandra Kim (1972-), chanteuse belge ;
 Suki Kim (née en 1970), écrivaine coréano-américaine ;
 Tal-su Kim (1919-1997), écrivain japonais ;
 Wee Kim Wee (1915-2005), homme politique singapourien.

Pseudonyme 
 Kim (1941-), de son vrai nom Joaquim Aubert i Puig-Arnau, est un auteur de bande dessinée espagnol ;
 Kim (1977-), de son vrai nom Kim Stanislas Giani, est un chanteur et multi-instrumentiste français ;
 Kim (1980-), de son vrai nom Carlos Henrique Dias, est un footballeur brésilien.

Toponymes 

 Kim, un village du nord du Cameroun ;
 Kim, une ville du Tchad ;
 Kim, une ville du Colorado aux États-Unis.

Œuvres de fiction 

 Kim, une chanson du rappeur Eminem ;
 Kim, un film de Victor Saville réalisé en 1950, d'après le roman éponyme ;
 , un téléfilm de John Davies sorti en 1984, d'après le roman éponyme ;
 Kim, un roman de Rudyard Kipling ;
 Kim, un jeu imaginé par Kipling dans son roman.

Autres 
Kim peut aussi désigner :
 kim, une langue du Tchad, parlée par le peuple kim ;
 Kim, un peuple du Tchad.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Patronyme coréen
Patronyme singapourien
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Abréviation